Влади́мир Анатольевич Григо́рьев:
 Григорьев, Владимир Анатольевич (род. 1960) — российский архитектор.
 Григорьев, Владимир Анатольевич (род. 1960) — советский борец (греко-римская борьба), чемпион СССР, призёр чемпионата мира.
 Григорьев, Владимир Анатольевич (1954—2022) — советский футболист.
 Примечания